Пивенштейн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пивенштейн, Андрей Иванович (1887—1963) — российский и украинский офицер, капитан РИА, подполковник Армии УНР.
 Пивенштейн, Борис Абрамович (1909—1944) — советский лётчик, гвардии подполковник.